ТХП — многозначная аббревиатура:
 ТХП — танковый химический прибор
 ТХП — текущие хозяйственные потребности
 ТХП — трихлорпропан
 ТХП — трубка холодной пристрелки
 ТХП — ток холодной прокрутки или ток холодного пуска аккумуляторной батареи

См. также 
  — аббревиатура латиницей